Rockland kan syfta på:

Geografi 
 Rockland, Maine
 Rockland, Massachusetts
 Rockland, New York

Musik 
 Rockland Records – ett skivbolag i USA
 Rockland (musikalbum) – av Katzenjammer